Горячки — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Горячки — деревня в Гродненском районе Гродненской области.
 Горячки — деревня в Кореличском районе Гродненской области.

Россия 
 Горячки — деревня в Угранском районе Смоленской области.